La expresión Tele-club puede referirse a:

 Los teleclubs, locales públicos que florecieron en las zonas rurales de la España de la década de 1960 en los que los vecinos podían ver la televisión.
 El programa de Televisión española Teleclub (1964-1966).
 El programa de Televisión española Teleclub (1968-1970).